Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel BMW Malaysian Open) van 2014 vond plaats van 14 tot en met 20 april 2014 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Karolína Plíšková was als derde geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Dominika Cibulková.

Het zevende reekshoofd Donna Vekić uit Kroatië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in drie sets, met een tiebreak om de laatste set te beslissen. Vekić wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische An-Sophie Mestach strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Shuko Aoyama en Chang Kai-chen waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos / Chan Hao-ching, won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Chan Yung-jan en Zheng Saisai in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Babos had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Chan drie.

Dit was de eerste keer dat de Taiwanese gezusters Chan in een wedstrijd tegenover elkaar stonden. Opvallend is dat de jongere Hao-ching te sterk was voor haar vier jaar oudere, en meer ervaren, zuster Yung-jan.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kuala Lumpur 2014
Kuala Lumpur